

Geografia

Kamenný Újezd, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
 Kamenný Újezd, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň

Asteroidi
 12833 Kamenný Újezd, asteroide della fascia principale